Семь кораблей  Королевского флота носили название HMS Sibyl или HMS Sybille, в честь Сивиллы из греческой мифологии. Ещё один был переименован на стапеле:

 HMS Sibyl — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1779; переименован в HMS Garland в 1795; разбился в 1798.
 HMS Sybille — 44-пушечный фрегат 5 ранга, бывший французский Sibylle; захвачен в 1794; переведен на рейдовую службу в 1831; продан в 1833.
 HMS Sybille — 36-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1847; разобран в 1866.
 HMS Sybille — крейсер типа Apollo; спущен на воду в 1890; разбился в 1901.
 HMS Sybille — эскадренный миноносец постройки Yarrow типа M; спущен на воду в 1913; продан в 1926.
 HMS Sibyl (P217) — подводная лодка типа S; спущена на воду в 1942; разобрана в 1948.
 HMS Sibyl планировался как эскадренный миноносец типа C; переименован в HMS Cavendish (R15) и спущен на воду в 1944; продан в 1967.